El Torneo Regional Federal Amateur 2022-23 fue la quinta edición del certamen, perteneciente a la cuarta categoría del fútbol argentino para los clubes indirectamente afiliados a la AFA. 

Comenzó el 14 de octubre de 2022 y finalizó el 12 de febrero de 2023.

Originalmente iba a otorgar cuatro plazas para el Torneo Federal A 2023, las que fueron llevadas a seis, después de que se hubo disputado la Etapa final. Los demás equipos retornaron a su liga de origen.

Ascensos y descensos 

Equipos salientes

Equipos entrantes

Equipos participantes

Región Norte

Región Litoral Norte

Región Centro

Región Litoral Sur

Región Cuyo

Región Bonaerense Pampeana Norte

Región Bonaerense Pampeana Sur

Región Patagónica

Distribución geográfica

Formato

Etapa clasificatoria 
Los participantes se distribuyen -por cercanía geográfica- en ocho regiones diferentes, cada una conformada por un número variable de zonas. En el marco de ellas, jugarán dos vueltas por el sistema de todos contra todos, para clasificar a dieciséis de ellos a las siguientes rondas, que se disputarán por eliminación directa a dos partidos, hasta consagrar un ganador.

Región Norte 
Con veintiocho equipos divididos en ocho zonas.

Región Litoral Norte 
Con treinta y un equipos divididos en nueve zonas.

Región Centro 
Con cuarenta y ocho equipos divididos en trece zonas.

Región Litoral Sur 
Con treinta y cuatro equipos divididos en diez zonas

Región Cuyo 
Con treinta y siete equipos divididos en diez zonas.

Región Bonaerense Pampeana Norte 
Con cuarenta equipos divididos en diez zonas.

Región Bonaerense Pampeana Sur 
Con veintinueve equipos divididos en ocho zonas.

Región Patagónica 
Con treinta y seis equipos divididos en once zonas.

Etapa final 
Los clasificados de cada una de las regiones disputarán cuatro finales a partido único, en estadio neutral, según enfrentamientos preestablecidos. Los ganadores participarán del Torneo Federal A 2023.

Etapa clasificatoria

Región Norte

Primera ronda 
Estuvo integrada por ocho zonas, cuatro de cuatro equipos y cuatro de tres. Clasificaron a la Segunda ronda los ubicados en el primer y segundo puesto de cada una.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Zona 2

Tabla de posiciones final

Zona 3

Tabla de posiciones final

Zona 4

Tabla de posiciones final

Zona 5

Tabla de posiciones final

Zona 6

Tabla de posiciones final

Zona 7

Tabla de posiciones final

Zona 8

Tabla de posiciones final

Segunda, tercera, cuarta y quinta ronda 
Las disputaron los dieciséis equipos clasificados en la Primera ronda, por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. En caso de empate al cabo de la serie, se ejecutaron tiros desde el punto penal.

Cuadro de desarrollo

Región Litoral Norte

Primera ronda 
Estuvo integrada por nueve zonas, cuatro de cuatro equipos y cinco de tres. Clasificaron a la Segunda ronda los ubicados en el primer y segundo puesto de las de cuatro, los ubicados en el primer puesto de las de tres y los tres mejores segundos de estas últimas.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Zona 2

Tabla de posiciones final

Zona 3

Tabla de posiciones final

Zona 4

Tabla de posiciones final

Zona 5

Tabla de posiciones final

Zona 6

Tabla de posiciones final

Zona 7

Tabla de posiciones final

Zona 8

Tabla de posiciones final

Zona 9

Tabla de posiciones final

Tabla de segundos de las zonas de tres equipos

Segunda, tercera, cuarta y quinta ronda 
Las disputan los dieciséis equipos clasificados en la Primera ronda, por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. En caso de empate al cabo de la serie, se ejecutan tiros desde el punto penal.

Cuadro de desarrollo

Región Centro

Primera ronda 
Se conformó con trece zonas, nueve de cuatro equipos y otras cuatro de tres. Clasificaron a la Segunda ronda los ubicados en el primer puesto de cada una y los tres mejores segundos de las zonas de cuatro.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Zona 2

Tabla de posiciones final

Zona 3

Tabla de posiciones final

Zona 4

Tabla de posiciones final

Zona 5

Tabla de posiciones final

Zona 6

Tabla de posiciones final

Zona 7

Tabla de posiciones final

Zona 8

Tabla de posiciones final

Zona 9

Tabla de posiciones final

Zona 10

Tabla de posiciones final

Zona 11

Tabla de posiciones final

Zona 12

Tabla de posiciones final

Zona 13

Tabla de posiciones final

Tabla de segundos de las zonas de cuatro equipos

Segunda, tercera, cuarta y quinta ronda 
Las disputaron los dieciséis equipos clasificados en la Primera ronda, por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. En caso de empate al cabo de la serie, se ejecutaron tiros desde el punto penal.

Cuadro de desarrollo

Región Litoral Sur

Primera ronda 
Se conformó con diez zonas, cuatro de cuatro equipos y otras seis de tres. Clasificaron a la Segunda ronda los ubicados en el primer y segundo puesto de las de cuatro, los ubicados en el primer puesto de las de tres y los dos mejores segundos de estas últimas.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Zona 2

Tabla de posiciones final

Zona 3

Tabla de posiciones final

Zona 4

Tabla de posiciones final

Zona 5

Tabla de posiciones final

Zona 6

Tabla de posiciones final

Zona 7

Tabla de posiciones final

Zona 8

Tabla de posiciones final

Zona 9

Tabla de posiciones final

Zona 10

Tabla de posiciones final

Tabla de segundos de las zonas de tres equipos

Segunda, tercera, cuarta y quinta ronda 
Las disputaron los dieciséis equipos clasificados en la Primera ronda, por eliminación directa, a doble partido, uno en cada sede. En caso de empate al cabo de la serie, se ejecutaron tiros desde el punto penal.

Cuadro de desarrollo

Región Cuyo

Primera ronda 
Se conformó con diez zonas, siete de cuatro equipos y otras tres de tres. Clasificaron a la Segunda ronda los ubicados en el primer puesto de cada una y los seis mejores segundos de las de cuatro.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Zona 2

Tabla de posiciones final

Zona 3

Tabla de posiciones final

Zona 4

Tabla de posiciones final

Zona 5

Tabla de posiciones final

Zona 6

Tabla de posiciones final

Zona 7

Tabla de posiciones final

Zona 8

Tabla de posiciones final

Zona 9

Tabla de posiciones final

Zona 10

Tabla de posiciones final

Tabla de segundos de las zonas de cuatro equipos

Segunda, tercera, cuarta y quinta ronda 
Las disputaron los dieciséis equipos clasificados en la Primera ronda, por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. En caso de empate al cabo de la serie, se ejecutaron tiros desde el punto penal.

Cuadro de desarrollo

Región Bonaerense Pampeana Norte

Primera ronda 
Estuvo integrada por diez zonas de cuatro equipos. Clasificaron a la Segunda ronda los ubicados en el primer puesto de cada una y los seis mejores segundos.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Zona 2

Tabla de posiciones final

Zona 3

Tabla de posiciones final

Zona 4

Tabla de posiciones final

Zona 5

Tabla de posiciones final

Zona 6

Tabla de posiciones final

Zona 7

Tabla de posiciones final

Zona 8

Tabla de posiciones final

Zona 9

Tabla de posiciones final

Zona 10

Tabla de posiciones final

Tabla de segundos

Segunda, tercera, cuarta y quinta ronda 
Las disputaron los dieciséis equipos clasificados en la Primera ronda, por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. En caso de empate al cabo de la serie, se ejecutaron tiros desde el punto penal.

Cuadro de desarrollo

Región Bonaerense Pampeana Sur

Primera ronda 
Estuvo integrada por ocho zonas, cinco de cuatro equipos y tres de tres. Clasificaron a la Segunda ronda los ubicados en el primer y segundo puesto de cada una.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Zona 2

Tabla de posiciones final

Zona 3

Tabla de posiciones final

Zona 4

Tabla de posiciones final

Zona 5

Tabla de posiciones final

Zona 6

Tabla de posiciones final

Zona 7

Tabla de posiciones final

Zona 8

Tabla de posiciones final

Segunda, tercera, cuarta y quinta ronda 
Las disputan los dieciséis equipos clasificados en la Primera ronda, por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. En caso de empate al cabo de la serie, se ejecutaron tiros desde el punto penal.

Cuadro de desarrollo

Región Patagónica

Primera ronda 
Estuvo integrada por once zonas, tres de cuatro equipos y ocho de tres. Clasificaron a la Segunda ronda los ubicados en el primer y segundo puesto de las zonas de cuatro, los ubicados en el primer puesto de las de tres y los dos mejores segundos de estas últimas.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Zona 2

Tabla de posiciones final

Zona 3

Tabla de posiciones final

Zona 4

Tabla de posiciones final

Zona 5

Tabla de posiciones final

Zona 6

Tabla de posiciones final

Zona 7

Tabla de posiciones final

Zona 8

Tabla de posiciones final

Zona 9

Tabla de posiciones final

Zona 10

Tabla de posiciones final

Zona 11

Tabla de posiciones final

Tabla de segundos de las zonas de tres equipos

Segunda, tercera, cuarta y quinta ronda 
Las disputan los dieciséis equipos clasificados en la Primera ronda, por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. En caso de empate al cabo de la serie, se ejecutan tiros desde el punto penal.

Cuadro de desarrollo

Etapa final 
La disputaron los ocho equipos ganadores de la Etapa clasificatoria. Se enfrentaron en cuatro finales predeterminadas, organizadas geográficamente y en estadio neutral. En caso de empate, se ejecutaron tiros desde el punto penal.

Los vencedores de cada una de ellas ascendieron al Torneo Federal A, mientras que los perdedores disputaron enfrentamientos por dos ascensos agregados.

Enfrentamientos
 Ganador de la Región Patagónica con ganador de la Región Bonaerense Pampeana Sur. 
 Ganador de la Región Bonaerense Pampeana Norte con ganador de la Región Cuyo.
 Ganador de la Región Litoral Norte con ganador de la Región Norte.
 Ganador de la Región Litoral Sur con ganador de la Región Centro.

 Perdedor de la final de la región Patagónica con la Bonaerense Pampeana Sur con perdedor de la final de la región Bonaerense Pampeana Norte con la de Cuyo.
 Perdedor de la final de la región Litoral Norte con la Norte con perdedor de la final de la región Litoral Sur con la Centro.

Clasificados

Primer ascenso

Segundo ascenso

Tercer ascenso

Cuarto ascenso

Enfrentamientos por los ascensos agregados 
Los disputaron los cuatro equipos perdedores de la Etapa final, a fin de aumentar la cantidad de participantes para la próxima temporada del Torneo Federal A a treinta y seis. Se enfrentaron en dos finales predeterminadas y en estadio neutral. 

Los vencedores de cada una de ellas ascendieron al Torneo Federal A.

Quinto ascenso

Sexto ascenso

Véase también  
 Copa de la Liga Profesional 2022
 Primera División 2022
 Primera Nacional 2022
 Primera B 2022
 Torneo Federal A 2022
 Primera C 2022
 Primera D 2022
 Copa Argentina 2022

Referencias

Enlaces externos 
 Reglamento oficial
 Sitio oficial de AFA
 Ascenso del Interior
 Interior Futbolero

Fútbol en Argentina en 2022
Fútbol en Argentina en 2023
2022-23